Sur le mot majorité, voir :
 en droit :
 majorité civile ou majorité légale ;
 majorité matrimoniale ;
 majorité sexuelle.

 en politique :
 vote à la majorité ;
 vote à la majorité qualifiée ;
 vote de liste à la majorité ;
 tendance majorité nationale ;
 majorité silencieuse ;
 lors d'élections, on parle de majorité des suffrages exprimés (blancs, nuls et abstentions ne sont pas considérés) :
 majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des voix ;
 majorité relative (ou simple), qui consiste en la supériorité du nombre des voix obtenues par un des concurrents.

Voir aussi